est un terme anglais signifiant ascenseur.

Il peut également faire référence à :
 Elevator, une chanson d'Eminem ;
 Elevator, un film sorti en 2011.